Glos (Calvados), municipi francès al departament de Calvados 
 Glos-la-Ferrière, municipi francès al departament de l'Orne 
 Glos-sur-Risle, municipi francès al departament de l'Eure